Дилатацията в геоморфологията се разглежда като процес на първична промяна в скалите при въздействието на външни фактори. По своята същност тя е процесът на отслабване на междуминералните връзки в скалите и спадането на вътрешното налягане, без това да води до някакво физическо преструктуриране или промяна на химичния състав на скалите.

Дилатацията е предхождащ на изветрянето процес. Тя не се проявява видимо, но осъществяването ѝ е в основата на активизацията на изветрителните процеси в литосферата.

Вижте също 
 Изветряне
 Зона на хипергенеза
 Изветрителна кора

Геоморфология